Шмыгин — русская фамилия.

Носители фамилии 
 Шмыгин, Артур Витальевич — российский певец, рэпер, музыкант.
 Шмыгин, Владимир Владимирович — российский волейболист.